Алекса́ндр Его́ров:
 
 Егоров, Александр Анатольевич (род. 1972) — российский футбольный арбитр.
 Егоров, Александр Валентинович (род. 1951) — посол России в Алжире (2007—2011).
 
 Егоров, Александр Дмитриевич (1924—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Егоров, Александр Ильич (1883—1939) — начальник Штаба и Генштаба РККА, Маршал Советского Союза.
 
 
 Егоров, Александр Рэмович (род. 1963) — посол России в Гвинее-Бисау (с 2016).
 Егоров, Александр Сергеевич (род. 1985) — российский саночник.